Personalidades
Jorge Teixeira (ator)
Jorge Teixeira (político)
Jorge Teixeira da Cunha
Jorge Teixeira de Oliveira

Locais
Jorge Teixeira (bairro)

Desambiguações de antropônimos